И́горь Дми́триев:
 Дмитриев, Игорь Борисович (1927—2008) — советский и российский актёр.
 Дмитриев, Игорь Ефимович (1941—1997) — советский хоккеист и тренер.
 Дмитриев, Игорь Михайлович (1929—2007) — командующий ВВС Московского Военного округа.
 Дмитриев, Игорь Сергеевич (род. 1948) — советский и российский химик, историк науки.
 Дмитриев, Игорь Фёдорович (1909—1998) — советский инженер-оружейник и партийный деятель.